

Anno 
 585 o 585 a.C.

Codici 
 585 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Kiev comet station, di Kiev, in Ucraina

Matematica 
 585 – numero